XCD puede referirse a:

  Dólar del Caribe Oriental;
  Xerez CD, club de fútbol español; o
 el aeropuerto internacional de Chalon-sur-Saône, por su código IATA.